Râul Doftana se poate referi la:
 Râul Doftana, Prahova
 Râul Doftana, Tărlung